Сокращение РВН (кириллицей) может означать:
 Разрядник вентильный низковольтный
 Рекомбинантные вирусные наночастицы
 Родственник врага народа — формулировка, использовавшаяся в обвинительных приговорах в России в период сталинских репрессий.
 Виды вакуумных насосов:
 ротационный вакуумный насос;
 ртутный вакуумный насос.

См. также 
  (латиницей)